Надбудова — надбудована частина
 Надбудова — споруда на судні, що підвищується над верхньою палубою
 Надбудова — легка конструкція на міцному корпусі підвідного човна
 Надбудова — топологічний простір
 Надбудова — поняття історичного матеріалізму